Burg Falkenstein pode referir-se a um dos seguintes castelos alemães:

Burg Falkenstein (Baden-Württemberg)
Burg Falkenstein (Baviera)
Burg Falkenstein (Renânia-Palatinado)

Desambiguações de construções